Tiefer Graben steht für:

 Tiefer Graben (Wien), Straße in Wien
 Tiefer Graben, Bezirk von Neu-Taipeh, Taiwan, siehe Shenkeng

Gewässer:
 Tiefer Graben (Fischbach), Zufluss zum Fischbach (Goldbach)
 Tiefer Graben (Flöha), rechter Zufluss zur Flöha in Oberneuschönberg
 Tiefer Graben (Fränkische Saale), linker Zufluss zur Fränkischen Saale, siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Fränkische Saale
 Tiefer Graben (Frieda), linker Zufluss zur Frieda (Werra)
 Tiefer Graben (Große Mittweida), linker Zufluss zur Großen Mittweida
 Tiefer Graben (Obermain), linker Zufluss zum Obermain, siehe Liste der Nebenflüsse des Mains
 Tiefer Graben (Omersbach), linker Zufluss zum Omersbach (Geiselbach, Fluss)
 Tiefer Graben (Rüdersdorfer Mühlenfließ), rechter Zufluss zum Rüdersdorfer Mühlenfließ
 Hlubocký potok, dt. Tiefer Graben, Gewässer am Čerchov, Tschechien

Siehe auch:
 Tiefengraben
 Tiefgraben